PDP är en akronym med flera betydelser:

 Plasma Display Panel, se Plasmaskärm
 Programmed Data Processor, en serie datorer från DEC. Den första var PDP-1 men den kanske mest spridda PDP-11.
 Pre-Diploma Programme, introduktionsåret på den sedan tvååriga International Baccalaureate Diploma Programme (IB) -linjen på gymnasiet. Det här året är nödvändigt på svenska gymnasieskolor eftersom IB motsvarar andra och tredje ring på gymnasiet, men i andra länder finns klassen däremot ofta inte.
Parti Démocrate Progressiste i Tunisien

Akronymer